Antoni Pietkiewicz (ur. 1823, zm. 1903) – polski pisarz i publicysta 
 Antoni Pietkiewicz (ur. 1948) – polski inżynier, przedsiębiorca i polityk